Сергей Георгиевич Стрельченко () — российский политический деятель, депутат Государственной думы третьего созыва и Государственной думы четвёртого созыва. Ответственный секретарь Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

Биография 
В 1980 году закончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, по специальности «инженер по эксплуатации машин инженерного вооружения».

Депутат госдумы 
19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы РФ третьего созыва. Член Комитета ГД по природным ресурсам и природопользованию.

В 2003 году — был избран депутатом Государственной Думы РФ четвёртого созыва. Вошел в состав фракции «Единая Россия». 6 марта 2006 сложил полномочия в связи с назначением на должность ответственного секретаря Парламентского собрания Союза России и Беларуси. Мандат перешел Людмиле Мальцевой.

Награды 
 Орден Почёта (6 декабря 2019 года) — за вклад в укрепление российско-белорусского межпарламентского сотрудничества и многолетнюю добросовестную работу.
 Орден Дружбы (8 марта 2009 года) — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу.
 Орден Почёта (23 августа 2018 года, Южная Осетия) — за вклад в развитие и укрепление дружественных отношений между народами и в связи с празднованием 10-ой годовщины признания Российской Федерацией Республики Южная Осетия в качестве суверенного и независимого государства.

Примечания

Ссылки 

Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва